Finale UEFA Lige prvaka 2000. je finale UEFA Lige prvaka koje je igrano na Stade de Franceu u Parizu, Francuska. Finale se odigralo 24. svibnja 2000. između španjolskih nogometnih divova Real Madrida i Valencije. To je ujedno i prvo finale Kupa/UEFA Lige prvaka u kojem su igrale dvije momčadi iz iste države.

Možemo reći da se "utakmica igrala na samo jednoj strani", jer je u 67 minuti Real imao rezultat 2:0, pogodcima Fernanda Morientesa glavom i Stevea McManamana spektakularnim volejem. Raúl je potvrdio pobjedu u 75. minuti; i to je bilo Realovo osmo osvajanje UEFA Lige prvaka i drugo u tri godine.

Susret

Statistika

Vanjske poveznice
UEFA Liga prvaka sezona 1999./00. 

Liga prvaka 2000.
Susreti Valencije C.F.
Nogometne utakmice u Francuskoj